Rohwedel ist der Familienname folgender Personen: 

 Friedrich von Rohwedel (1735–1793), preußischer Landschaftssyndikus in der Neumark
 George Friedrich von Rohwedel (1711–1765), preußischer Landrat in der Neumark
 Hans von Rohwedel (Landrat, Neumark) (1673–1722), preußischer Landrat in der Neumark
 Hans von Rohwedel (Landrat, Netzedistrikt) (1740–1785), preußischer Landrat im Netzedistrikt